Kloster Brandenburg steht für
 St. Johannis (Brandenburg an der Havel), ehemaliges Franziskanerkloster aus dem 13. Jahrhundert in Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Kloster St. Pauli (Brandenburg an der Havel), ehemaliges Dominikanerkloster aus dem 13. Jahrhundert in Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Domstift Brandenburg, ehemaliges Kloster der Prämonstratenser aus dem 12. Jahrhundert in Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Kloster Brandenburg (Dietenheim-Regglisweiler), der Immakulataschwestern vom Seraphischen Apostolat an der Iller, Dietenheim-Regglisweiler, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kloster Brandenburg (Sief), ehemaliges Kloster des Ordens vom Heiligen Kreuz (Kreuzherren) aus dem 15. Jahrhundert in Sief bei Aachen, Nordrhein-Westfalen